Huacho, ville du Pérou.
Huacho, film chilien d'Alejandro Fernández Almendras sorti en .